Wilmowski ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Wilmowski (1818–1896), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtsanwalt und Notar
 Karl von Wilmowski (1817–1893), deutscher Jurist, Chef des Geheimen Zivilkabinetts und Mitglied des Preußischen Herrenhauses

 Wilmowski (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht

Siehe auch: 
 Wilmowsky